

Patronyme 

 Madame du Barry (1743-1793), une des maîtresses du roi de France Louis XV ;
 Abdoulaye Barry, photographe tchadien ;
 Aissatou Barry (1979-), nageuse guinéenne ;
 Alice Barry (1946-), actrice britannique ;
 Alpha Barry (1970-), homme politique et journaliste burkinabé ;
 Amadou Barry (1904-1969), homme politique et dirigeant sportif sénégalais ;
 Andrew Barry (1960-), sociologue des sciences britannique ;
 Asmaou Barry (1991 - ), journaliste et activiste guinéenne ;
 Boubacar Barry (1943-), historien sénégalais ;
 Boubacar Barry Copa (1979-), footballeur ivoirien ;
 Brent Barry (1971-), basketteur américain, fils de Rick Barry ;
 Cathy Barry (née en 1967), mannequin, actrice et réalisatrice de films pornographiques ;
 Charles Barry (1795-1860), architecte britannique ;
 Charles Ainslie Barry (1830-1915), organiste et musicographe britannique ;
 Dan Barry (1923-1997), auteur et dessinateur de bandes dessinées américain ;
 Daniel Barry (1988-), coureur cycliste néo-zélandais ;
 Daniel T. Barry (1953-), astronaute américain ;
 Daphné Du Barry (1950), sculptrice néerlandaise ;
 Donald Barry (1912-1980), acteur et réalisateur américain ;
 Drew Barry (1973-), joueur américain de basket-ball ;
 Elhadj Gando Barry (? - ), homme politique guinéen ;
 Edward Barry (1809-1879), archéologue français ;
 Fatoumata Barry (1954-), architecte guinéenne ;
 François Pierre Barry, (1813-1905), peintre français ;
 Gareth Barry (1981-), footballeur anglais ;
 Gene Barry (1919-2009), acteur et producteur de cinéma américain ;
 Gérald Barry, écrivain anglais du  siècle ;
 Gerald Barry (né en 1952), compositeur irlandais ;
Hadja Hadiatou Barry, femme d’affaire guinéenne ;
 Hamza Barry (1994-), footballeur gambien ;
 Ibrahima Barry (ou Barry III), homme politique guinéen ;
 Iris Barry (1895-1969), critique de cinéma et conservatrice de musée britannique ;
 J. J. Barry (1932-1990), acteur américain ;
 Jacques Antoine de Barry (1922-2003), général français ;
  ;
 Jason Barry (1972-), acteur irlandais ;
 Jeff Barry (1938-), compositeur, chanteur et réalisateur artistique américain ;
 Jerome Barry (1894-1975), écrivain américain ;
 Jerome Barry (né en 1939), baryton américain ;
  ;
 John Decatur Barry (1839-1867), officier américain ;
 Jon Barry (1969-), basketteur américain; fils de Rick Barry ;
 Kate Barry (1967-2013), photographe britannique ;
 Katty Barry (1909-1982), restauratrice irlandaise ;
  ;
 Kesso Barry, auteure guinéenne ;
  (1942-), chanteur, compositeur et réalisateur artistique américain ;
 Lynda Barry (1956-), auteure de Comics underground américaine
 Mamoudou Nagnalen Barry, activiste et homme politique guinéen ;
 Max Barry (1973-), écrivain australien ;
 Megan Barry (1963-), femme politique américaine ;
  ;
 Moyra Barry (1886-1960) artiste irlandaise ;
 Newton Barry, journaliste burkinabé ;
 Patricia Barry (1922-2016), actrice américaine ;
 Philip Barry (1896-1949), dramaturge américain ;
 Rahmane Barry (1986-), footballeur sénégalais ;
 Rick Barry (1944-), basketteur américain ;
 Scooter Barry (1966-), basketteur américain ;
 Sebastian Barry (1955-), écrivain irlandais ;
 Seydou Barry (1943-2007), peintre sénégalais ;
 Siaka Barry (1975-), homme politique guinéen ;
 Seymour Barry (1928-), dit Sy Barry, dessinateur de bande dessinée américain ;
 Steeve Barry, joueur de rugby français ;
 Tim Barry (1974-), coureur cycliste irlandais ;
 Viola Barry (1894-1964), actrice américaine.

Pseudonyme 

 Charles Barry, pseudonyme de Charles Bryson, auteur britannique de roman policier.

Prénom

Toponyme

Belgique 
 Barry, une section de Tournai, dans la province de Hainaut ;

Canada 
 Lac Barry, un plan de Senneterre (ville), dans La Vallée-de-l'Or, en Abitibi-Témiscamingue, au Québec ;
 , un groupe d'île de l'archipel arctique canadien ;

France 
 Barry, une commune des Hautes-Pyrénées ;

États-Unis 
  ;
 Barry, une ville du Texas ;
 Barry, une ville de l'Illinois ;
 Barry, une ville du Minnesota ;

Royaume-Uni
 Barry, une communauté du pays de Galles.

Œuvres 

 Barry, film de Richard Pottier sorti en 1949 ;
 Barry film de Vikram Gandhi sorti en 2016 ;
 Barry, série télévisée américaine créée par Alec Berg et Bill Hader, diffusée en .

Autres 
 Barry (1800-1814), célèbre chien Saint-Bernard du 
 Barry Callebaut, entreprise suisse, un des principaux producteurs de chocolat et de produits à base de cacao
 Barry's Tea, entreprise irlandaise, maison de thé

Voir aussi 
 Bari, ville d'Italie.
 
 

Patronyme anglais
Patronyme français